Diabetes mellitus, suikerziekte
Zwangerschapsdiabetes, een hoge bloedsuikerspiegel tijdens de zwangerschap
Diabetes insipidus, een aandoening gekenmerkt door veel urineren en drinken